Briesen (Mark), een plaats in de Duitse deelstaat Brandenburg
Briesen (Spreewald) (Sorbische naam: Brjazyna), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Břežánky (Duits: Briesen), een plaats in Tsjechië
Brezno (Duits: Briesen), een plaats in Slowakije
Wąbrzeźno (Duits: Briesen), een stad in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren